Kirejewka () ist der Name russischer Orte:

 Kirejewka (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Kirejewka (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Kirejewka (Sudscha), Dorf im Rajon Sudscha, Oblast Kursk
 Kirejewka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Kirejewka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Kirejewka (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow

 Auch
 Kirejewka (Fluss) – linker Nebenfluss der Oka in der Oblast Moskau